Crinincaminus haneyensis är en ringmaskart som beskrevs av Frank R. Ettensohn 1981. Crinincaminus haneyensis ingår i släktet Crinincaminus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
haneyensis